Una montaña rusa es una atracción típica de un parque de atracciones. También puede referirse a:

 Montaña rusa, telenovela argentina.
 Montaña rusa, EP del grupo español Second.
 La montaña rusa, película española de Emilio Martinez-Lazaro (2012).